Садизм — це термін, який позначає акт відчуття задоволення, що заподіює біль іншій живій істоті. Термін походить від імені французького письменника та філософа Донасьєна Альфонса Франсуа де Сада (маркіз де Сад ). Хоча літературна творчість маркіза де Сада має переважно сексуальні конотації, садизм не є виключно сексуальним.

 Садистичний розлад особистості — розлад особистості, що характеризується садизмом. Захворювання було включено в Діагностичному і статистичному посібнику з психічних розладів (DSM-III-R) і віднесено до невизначеного кластера і більше не включають цей розлад разом із мазохістським розладом особистості. Переглянута версія DSM-5 не включає цей розлад і, отже, може бути класифікована лише як "розлад особистості, не визначений інакше". У новіших версіях DSM ( DSM-IV , DSM-IV-TR і DSM-5 ) його немає. Передбачає отримання задоволення від дискомфорту чи болю, які відчувають інші. Може включати використання емоційної жорстокості, навмисне маніпулювання іншими людьми через страх і інтерес до насильства, наприклад хобі, які включають насильство у витонченій формі; схильні виявляти періодичну агресію та жорстоку поведінку, насильство та агресію, намагаючись контролювати та домінувати над іншими. Коли інші відмовляються підкорятися їхній волі, вони посилюють рівень насильства.

Сексуальний садизм
 Розлад сексуального садизму — це стан сексуального збудження у відповідь на надзвичайний біль, страждання або приниження інших.

Садизм vs. Мазохізм
Нинішній дидактичний розподіл між садизмом і мазохізмом у психоаналізі відносно недавній. Однак серед вчених уже існує консенсус, що це різні випадки. У садистських стосунках лише одна сторона є садистською (у стосунках можуть бути задіяні двоє, троє чи більше людей), і не обов'язково залучений мазохіст. У цих відносинах прийняті практики спрямовані на задоволення садиста. У мазохістських стосунках, як у мазохіста.

Див. також 
 БДСМ
 Садомазохізм